Truntschka ist der Nachname von mehreren Personen:

Bernd Truntschka (* 1965), deutscher Eishockeyspieler
Gerd Truntschka (* 1958), deutscher Eishockeyspieler
Jaro Truntschka (1928–2013), deutscher Eishockeyspieler